Apteropeda är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Louis Alexandre Auguste Chevrolat 1837. Apteropeda ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Apteropeda